The Platinum Collection 2 è il titolo degli album raccolta di vari artisti:

 The Platinum Collection 2 – raccolta di Franco Battiato del 2006
 The Platinum Collection 2 – raccolta di Mina del 2006
 The Platinum Collection 2 – raccolta dei Nomadi del 2006